Růžena steht für:
 (1856) Růžena, Asteroid
 Růžena (Vorname), Vorname